

Населені пункти та їхні частини
 Сломянка — село в гміні Ясьонувка Монецького повіту Підляського воєводства
 Сломянка — село в гміні Тикоцин Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Сломянка — село в гміні Сідра Сокульського повіту Підляського воєводства
 Сломянка — частина села Рокитниця (Рокетниця) в гміні Рокитниця Ярославського повіту Підкарпатського воєводства
 Сломянка — колонія в гміні Завихост Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Сломянка — осада в гміні Машево Кросненського повіту Любуського воєводства
 Сломянка — лісова осада в гміні Заблудів Білостоцького повіту Підляського воєводства

Примітки